Andrea Corsini (1301-1374) – religioso italiano, santo della Chiesa cattolica
 Andrea Corsini (1735-1795) – cardinale italiano
 Andrea Corsini (1875-1961) – medico e storico della scienza italiano